Drei Haselnüsse für Aschenbrödel steht für:

 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Märchenfilm von Václav Vorlíček (1973)
 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Märchen),  Kunstmärchen der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová
 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (2021), norwegischer Märchenfilm von Cecilie Mosli